Го́ликова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Голикова, Ангелина Романовна (род. 1991) — российская конькобежка.
 Голикова, Елена Васильевна (род. 1956) — советская балерина, педагог.
 Голикова, Людмила Юрьевна (род. 1965) — советская, российская женщина-борец вольного стиля.
 Голикова, Нина Борисовна (1914—2008) — советский и российский историк.